Nuoto artistico ai campionati mondiali di nuoto 2019 - Duo misto – competizione di nuoto con programma libero
 Nuoto artistico ai campionati mondiali di nuoto 2019 - Duo misto – competizione di nuoto con programma tecnico